Систе́ма по́иска иеро́глифа по четырём угла́м (, яп.  сикакуго: ма, ) — система регистрации и поиска иероглифа в словарях и каталогах по графическим признакам, также называемая «по четырём углам», «Система четырёх углов», «Код Розенберга».

Система продолжает использоваться в некоторых словарях, картотеках и библиотечных указателях Японии и Китая. А также, в настоящий момент применяется в несколько изменённом виде, как один из способов компьютерного ввода иероглифов: Система ввода китайских иероглифов CKC.

Четыре цифры кодируют элементы, найденные в четырёх углах символа, слева направо и сверху вниз. Хотя метод неоднозначно идентифицирует китайский иероглиф, тем не менее, он используется повсеместно. Пятая цифра может быть добавлена ​​для описания дополнительной части над правой нижней частью, если это необходимо. Например: 34131.

История создания 

Система разработана в 1920-х годах , шеф-редактором «Шанъу иньшугуань», одного из старейших китайских издательств. Основывается на системе, сформулированной в 1916 году российским востоковедом Отто Розенбергом, бывшей, в свою очередь, продолжением так называемой «русской графической системы» поиска иероглифов по правому нижнему углу, созданной В. П. Васильевым и также являвшейся дополнением традиционной китайской системы поиска по графическим ключам.

Его разработка была основана главным образом на вкладе русского учёного-востоковеда Отто Розенберга в XX веке, а также экспериментах Линь Юйтан и других. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы помочь телеграфистам найти номера китайского телеграфного кода (CST), используемые в то время, из длинных списков символов. Это было упомянуто Ван Юньу в вводной брошюре под названием «Sijiaohaoma Jianzifa» в 1926 году. Вступительные очерки для этой брошюры были написаны Цай Юаньпэй и Ху Ши.

Применялась начиная с 1920-х до 1949 года в словарях издательства «Шанъу иньшугуань», а также в библиотечных каталогах и различных картотеках Китая и в более поздних словарях в Японии.

Популярность метода начала увядать с началом кампании по распространению стандартного разговорного мандаринского диалекта китайского языка и основанной на нем транскрипции пиньинь

Для упрощения запоминания кодов Ху Ши было придумано мнемоническое четверостишие:

В 1950-х годах, в частности из-за того, что в КНР упоминание автора прежнего четверостишия Ху Ши было нежелательно по политическим мотивам, было составлено новое:

Указатель «по четырём углам» включён в Большой китайско-русский словарь Ошанина И. М. 1984 г., в Словарь Синьхуа (по крайней мере, 10-е издание).

В настоящее время метод по четырём углам в несколько изменённом виде (отличие в значении цифры ноль «0») сохраняется как один из способов компьютерного ввода иероглифов (например, система СКСIS).

Основные правила 

Код иероглифа состоит из четырёх (в редких случаях из пяти) однозначных цифр, каждая из которых характеризует конфигурацию одного из углов иероглифа (пятая цифра — средний элемент над элементом четвёртого угла, не включенный в его состав).

Элементы, образующие углы иероглифа кодируются в Z-образной последовательности: левый верхний, правый верхний, левый нижний и правый нижний:

Цифрами от 0 до 9 кодируются следующие типы конфигурации черт:

Иногда, для различия иероглифов с совпадающим пятицифровым кодом может добавляться шестая цифра, выражающая количество элементов первого типа (то есть горизонтальных штрихов), а за нею седьмая цифра, выражающая количество элементов второго типа (вертикальных штрихов) и т. д. Например: 市 (00227.2), 帝 (00227.3).

Примечание: Рассматривается система, принятая в электронном англо-японском словаре ZKanji.

Основные принципы 

При кодировании следует руководствоваться нижеследующими правилами:
 Один элемент кодируется только один раз. Если элемент занимает несколько углов, то последующие углы кодируются цифрой 0. Если же встречается ещё один элемент той же формы, то он считается отдельно. Например: 囗 (60000),), 呂 (60600), 品 (60660), но 器 (66663); 卉 (40440), 卜 (23000), 首 (80601), 分 (80227), 和 (26900).
 Отдается предпочтение сложным чертам (коды 4-9 и 0) перед простыми (коды 1-3).
 Точка над ломаной чертой кодируется цифрой 3.
 В иероглифах, включающих обхватывающие элементы ключей 冂, 囗 и 門 (门), если сверху, снизу или сбоку нет других черт, в качестве нижних углов кодируются внутренние обхватываемые элементы. Например: 日 (60100), 回 (60600), 問 (77607), 囚 (60800), 國 (60153), 目 (60101), 開 (77441), 面 (10600), 銜 (21221).
 Если угол образован двумя простыми или простой и сложной чертами, следует кодировать крайнюю черту (которая расположена ближе к краю иероглифа), вне зависимости от её высоты или ширины по отношению к другим чертам (то есть крайнюю левую, крайнюю правую, крайнюю верхнюю или крайнюю нижнюю).
 Если откидная влево «\» идёт от центра иероглифа к его периферии, левый нижний угол кодируется по другой черте, но если она идет от левого угла — кодируется по откидной.
 Допускается кодировать одну черту по двум критериям, если она лежит в верхней и нижней частях иероглифа.
 Система основывается на рукописных формах иероглифов, а не на печатных. Поэтому верхний элемент таких иероглифов как 戸 (30207) или 言 (00601) трактуется как точка, а не горизонтальная линия.

Трактовка отдельных конфигураций 
 Если горизонтальная линия под точкой соединена с правого конца с нижними элементами (как в знаках 宀 и 戸), то верхняя точка кодируется цифрой 3, а не считается частью кода 0. Например: 安 (30404), 神 (35206), 祈 (32221). Если соединение имеет место только с левого конца, то верхний элемент кодируется цифрой 0. Например: 庄 (00214).
 Прямоугольный элемент у которого одна из образующих линий выходит за пределы прямоугольника не кодируется цифрой 6, а рассматривается как совокупность более мелких элементов. Например: 皿 (77100), 尸 (77207),且 (77100), 所 (32221), 館 (83777), 宜 (30107).
 Если сходящиеся штрихи пересекают друг друга, они не кодируются цифрами 8 или 9, а рассматривается как совокупность более мелких элементов. Например: 美 (80431), 関 (77430), 大 (40030), 失 (80430), 衡 (21430), 尖 (90430), 慕 (44333), 業 (32904), 叢 (32147).

Выбор элемента, соответствующего углу 
 При наличии нескольких несвязанных или параллельных прямых, углом считается та, которая дальше выходит вправо или влево, в не зависимости от того, какая линия находится выше или ниже. Например: 非 (11111), 倬 (21246), 疾 (00134), 帝 (00227), 社 (34210), 猛 (47217).
 Если над (для верхней части иероглифа) или под (для нижней части иероглифа) самым левым или правым штрихом иероглифа находится элемент другого рода, то последний выбирается в качестве угла. Например: 察 (30901), 幸 (40401), 甼 (60201), 女 (40400), 禮 (35218), 其 (44801).
 Косой штрих в верхней части иероглифа, идущий налево вниз, считается только левым верхним углом. В качестве верхнего правого выбирается тот элемент, который правее. Например: 身 (27400), 牟 (23500), 鴨 (67527), 的 (27620), 旬 (27620), 島 (27727).

Коды иероглифических ключей 

В данной таблице представлены коды всех иероглифических ключей словаря Канси.

 Знак звездочка «*» подразумевает любую другую цифру при наличии ключа в составе сложных иероглифов.
 Знак скобки «( )» подразумевает упрощённый вариант или вид ключа в составе сложных иероглифов.

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

Коды фамилий 
Коды иероглифов на примере фрагмента учебного списка ста фамилий.

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Способы ввода китайских иероглифов
 Список ключей Канси
 Сто фамилий

Примечания

Литература 
 Большой китайско-русский словарь по русской графической системе в 4 томах. Ошанин И.М. АН СССР. Институт востоковедения. Москва: ГРВЛ, 1983—1984.
 Розенберг О. О. Введение в изучение буддизма по китайским и японским источникам. Часть 1. Свод лексикографических материалов. Пг., 1916.
 O.Rosenberg. Arrangment of the Chinese Characters according to an Alphabetical System being the Introduction to a Japanese Dictionary of 8000 Characters and List of 22000 Characters. Tokyo. 1916

Ссылки 
 
 Словарь Канси онлайн
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Юнихань

Китайская письменность
Японская письменность
Списки:Китайский язык
Способы ввода китайских иероглифов